Arise (на български език: Въздигане) е четвърти студиен албум на бразилската траш метъл група Сепултура от 1991 година. Продукцията среща благоприятни отзиви и публикации, и донася широка известност на групата.

Състав 
 Макс Кавалера – вокали и китара
 Игор Кавалера – барабани
 Пауло Джуниър – бас
 Андреас Кисер – китара

Песни

Оригинална версия 

 Orgasmatron – 04.15 (кавърът на Motorhead е включен в бразилското издание, както и в сингъла Dead Embryonic Cells)

1997 
През 1997 година албумът е ремастериран и преиздаден с три бонус парчета:
 Arise – 03.18
 Dead Embryonic Cells – 04.52
 Desperate Cry – 06.40
 Murder – 03.26
 Subtraction – 04.46
 Altered State – 06.34
 Under Siege (Regnum Irae) – 04.53
 Meaningless Movements – 04.40
 Infected Voice – 03.18
 Orgasmatron – 04.15
 Intro – 01.32
 C.I.U. (Criminals in Uniform) – 04.17
 Desperate Cry (Scott Burns Mix) – 06.43

Позиции в класациите

Албум 

Музикални албуми от 1991 година
Албуми на Сепултура